Aldenhoven bezeichnet:
 die Gemeinde Aldenhoven im Kreis Düren
 den Ortsteil Aldenhoven (Jüchen) der Stadt Jüchen im Rhein-Kreis-Neuss

Früher hieß der Ortsteil Lieck der Stadt Heinsberg Aldenhoven.

Aldenhoven ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm Aldenhoven (1732–1810), letzter Abt der Abtei Brauweiler
 Carl Aldenhoven (1842–1907), Direktor des Walraff-Richartz-Museums in Köln
 Franz Joseph Aldenhoven (1803–1872), preußischer Gutsbesitzer, Beamter, Versicherungsdirektor und Abgeordneter
 Herwig Aldenhoven (1933–2002), altkatholischer Theologe
 Sophia Aldenhoven (* 1980), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:
 Altenhofen